Dobroniega — staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Dobro- ("dobra") i -niega ("rozkosz"). Mogło zatem oznaczać "ta, która dostarcza przyjemnosci, rozkoszy". 

Dobroniega imieniny obchodzi 20 stycznia i 26 sierpnia.

Znane osoby noszące imię Dobroniega:
 Dobroniega Maria — księżna polska, żona Kazimierza I Odnowiciela, matka króla Bolesława II Szczodrego

Bibliografia 

Żeńskie imiona słowiańskie